La mandarine est un agrume de couleur orangée.
 Mandarine est une couleur dont le nom provient du fruit éponyme.
 Mandarine est une pièce de théâtre de Jean Anouilh, créée en 1933 à Paris.
 La mandarine est un accessoire d'éclairage au cinéma.
 La Route mandarine est une route percée au  pour relier le sud du Viêt Nam au nord.
 Mandarine & Cow est une série télévisée d'animation française.
 Mandarine est le cinquième album du groupe Les Innocents, sorti en 2015.
La Mandarine est un film d'Édouard Molinaro sorti en 1972, avec Annie Girardot et Philippe Noiret.

Voir aussi